Il doppio del torneo di tennis Indonesia Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Nicole Arendt e Kristine Kunce che hanno battuto in finale Kerry-Anne Guse e Andrea Strnadová 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (semifinali)
 Jenny Byrne /  Rachel McQuillan (semifinali)

 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (campionesse)
 Kerry-Anne Guse /  Andrea Strnadová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indonesia Open 1994